Білоруська операція (1941)  — стратегічна оборонна операція радянських військ у період Другої світової війни.
 Білоруська операція (1944) (відома як Операція «Багратіон») — стратегічна наступальна операція радянських військ у період Другої світової війни.

Військові операції